Hidroksikumarin se može odnositi na:

4-Hidroksikumarin
7-Hidroksikumarin (umbeliferon)